Antoni Dobrzański (1804–1873) – kapelan powstańców krakowskich
 Antoni Dobrzański (1893–1953) – otolaryngolog